Heyuannia huangi es la única especie conocida del género extinto Heyuannia ("de Heyuan") de dinosaurio terópodo ovirraptórido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Asia.  La especie tipo , Heyuannia huangi, fue nombrada y descrita por Lü Junchang en 2002. El nombre genérico se refiere a la ciudad de Heyuan. El nombre específico honra a Huang Dong, el director del Museo Heyuan. El holotipo , HYMV1-1, fue descubierto en Guangdong cerca de Huangsha en capas de la formación Dalangshan. Consiste en un esqueleto parcial, incluyendo el cráneo. Otros seis esqueletos fueron asignados como paratipos o referido a la especie. Se han descubierto un significativo número de especímenes, entre los que se destaca uno que podría presentar evidencias de los órganos reproductores.

Heyuannia es un ovirraptórido de tamaño mediano. Gregory S. Paul en 2010 estimó su longitud en 1,5 metros, el peso en veinte kilogramos. Su cráneo sin dientes es relativamente corto con un hocico empinado. Tenía brazos y dígitos muy cortos, y se redujo su primer dígito. 

Heyuannia fue asignada por Lü a Oviraptoridae en 2002. Su ubicación exacta dentro de este grupo es incierta. Los análisis posteriores dieron como resultado una posición en Oviraptorinae o Ingeniinae. Según Lü, la morfología del hombro de Heyuannia apoya la hipótesis de que los oviraptosaurianos eran, aves no voladoras secundarias. En su blog sobre terópodos el paleontólogo Andrea Cau propone que Ajancingenia yanshini, originalmente "Ingenia yanshini", cuyo nombre genérico estaba preocupado por un nematodo y fuera remplazado por Easter en 2013, sin embargo, varios problemas éticos con el estudio citado, incluido el plagio del texto y una figura. Por lo tanto, a pesar de la validez de Ajancingenia bajo el ICZN, propuso la sinonimización de Ajancingenia y Heyuannia para evitar un dilema ético. En 2017 Funston et al. publicó un trabajo donde los autores aceptan la sugerencia y proponen la combinación Heyuannia yanshini.

El siguiente cladograma sigue el análisis filogenético de 2017 realizado por Funston y colegas.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia